Nogometna liga Dalmacije (također i pod nazivom Prvenstvo Dalmacije) je bila nogometna liga petog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije te rang ispod Hrvatske lige, a rang iznad Oblasne lige Dalmacije.  
Natjecanje je organizirao Oblasni odbor Nogometnog saveza Hrvatske za Dalmaciju sa sjedištem u Splitu. Sudjelovalo je jedanaest momčadi, a prvak je bila momčad Zmaja iz Makarske.

 Ljestvica 

 Poveznice 
 Treća savezna liga 1950.
 4. rang prvenstva Jugoslavije 1950.
 Oblasna nogometna liga Dalmacije 1950.

 Izvori  
 Šest decenija Nogometnog saveza Općine Split 1920-1980, Split, 1980.
 Jurica Gizdić i dr.: 80 godina Splitsko-dalmatinskog saveza, Split, 2001.
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.
 Milorad Dujmović Micko, Ante Livaja: Nogometni klub Dinara Knin 1913-2013'', Knin, 2013.
 hrnogometdb, sezona 1950., ostale lige 
  

1950
1950
Dalmacija